Bahnhof Bruck bezeichnet folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Bruck an der Leitha, ein Bahnhof in Niederösterreich
 Bahnhof Bruck an der Mur, ein Bahnhof in der Steiermark
 Bahnhof Bruck-Fusch, ein Bahnhof im Land Salzburg
 Bahnhof Bruck b. München, seit 1908 Bahnhof Fürstenfeldbruck, in Bayern

Siehe auch:
 Bahnhof Brugg